Ministère de la Santé publique peut faire référence au :
 ministère de la Santé publique en République démocratique du Congo ;
 ministère de la Santé publique, du Bien-être et des Sports aux Pays-Bas.